Аугуст — фамилия. Известные носители:
 Аугуст, Билле (род. 1948) — датский кинорежиссёр, многократный лауреат различных фестивалей и кинопремий.
 Аугуст, Пернилла (настоящее имя Миа Пернилла Херцман-Эриксон; род. 1958) — шведская актриса театра и кино.

См. также 
 Аугусте, Ольга Мартыновна (1896—1973) — латвийский советский общественно-политический и государственный деятель. Первая женщина — министр в истории Латвии.